Österrikiska Bundesliga 2014/2015 var den 103:e säsongen av högstaligan i fotboll i Österrike. Mästarna blev Red Bull Salzburg som även var regerande mästare inför säsongen.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Externa länkar
Officiell hemsida 

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Österrike
2015 i Österrike